Korol ist der Familienname folgender Personen:
 Adam Korol (* 1974), polnischer Ruderer und Politiker
 Aleksey Korol (* 1977), ehemaliger ukrainischer Fußballspieler
 Dieter Korol (* 1951), deutscher Christlicher Archäologe
 Ilia Korol (* 1969), österreichischer Violinist
 Martin Korol (* 1944), deutscher Politiker (SPD, BiW), Mitglied der Bremer Bürgerschaft
 Petro Korol (1941–2015), sowjetischer Gewichtheber

Siehe auch:
 Koroll